Earl Averill (1902-1983), joueur américain de baseball
 Steve Averill (né en 1950),  graphiste, directeur artistique, écrivain et musicien irlandais
 Taylor Averill (né en 1992), joueur américain de volley-ball